BNP Paribas Open 2019 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2019 (mężczyźni)